O’Dea steht für:
 Dysert O’Dea, Kirchenruine im irischen County Clare 

O’Dea ist der Familienname folgender Personen:

 Darren O’Dea (* 1987), irischer Fußballspieler
 Denis O’Dea (1905–1978), irischer Schauspieler
 Donnacha O’Dea (* 1948), irischer Schwimmer und Pokerspieler 
 Eoghan O’Dea (* 1984 oder 1985), irischer Pokerspieler
 Judith O’Dea (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 Pat O’Dea (1872–1962), US-amerikanischer Sportler
 Willie O’Dea (* 1952), irischer Politiker